Климена (, Klymene; ) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Климена, океанида, майка на Прометей
 Климена, дъщеря на Миний, съпруга на Филак, майка на Ификъл и Алкимеда
 Климена, една от Нереидите, дъщеря на Нерей и Дорида
 Климена, нимфа от Мизия, съпруга на Партенопей, майка на Тлесимена
 Климена, дъщеря на Катрей, съпруга на Навплий, майка на Паламед
 Климена, любима на Партенопей
 Климена, прислужничка на Елена
 Климена, една Амазонка
 Климена, героиня, в Атина спасява Персей
 Климена, допълнително име на Персефона
 Климена, придружителка на Афродита
 Климена, една Хетера

В древността:
 дъщеря на Фегеос, от Хезиод майка на Стезихор
 по Павзаний майката на Омир
 Фуфиция Климена, съпруга на Сений Помпеян

Други:
 (104) Климена, астероид
 Clymene-Delfin, вид делфин

Вижте също 
 Климен